Capello är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bianca Cappello (1548–1587), venetiansk adelsdam, storhertiginna av Toscana
 Fabio Capello (född 1946), italiensk fotbollsspelare och -tränare
 Hermenegildo Augusto de Brito Capello (1841–1917), portugisisk militär och kolonial ämbetsman
 Luigi Capello (1859–1941), italiensk general
 Rinaldo Capello (född 1964), italiensk racerförare

Se även 
 Cappello

Italienska efternamn